Dit is een lijst van planetoïden 103501-103600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 103501 - || 2000 AT245 || 8 januari 2000 || Mauna Kea || D. J. Tholen, R. J. Whiteley
|-
| 103502 - || 2000 AF247 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103503 - || 2000 AP248 || 4 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 103504 - || 2000 AF254 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103505 - || 2000 BW || 28 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103506 - || 2000 BD1 || 28 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103507 - || 2000 BK1 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103508 - || 2000 BV1 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103509 - || 2000 BG2 || 26 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103510 - || 2000 BS2 || 26 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103511 - || 2000 BW2 || 25 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103512 - || 2000 BZ2 || 26 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103513 - || 2000 BM3 || 27 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 103514 - || 2000 BD4 || 21 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103515 - || 2000 BR4 || 21 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103516 - || 2000 BY4 || 21 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103517 - || 2000 BE5 || 27 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103518 - || 2000 BF5 || 27 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103519 - || 2000 BW5 || 27 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103520 - || 2000 BB6 || 28 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103521 - || 2000 BH6 || 28 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103522 - || 2000 BQ6 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103523 - || 2000 BT6 || 26 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103524 - || 2000 BO7 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103525 - || 2000 BW7 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103526 - || 2000 BS8 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103527 - || 2000 BB9 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103528 - || 2000 BD10 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103529 - || 2000 BK10 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103530 - || 2000 BS11 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103531 - || 2000 BD12 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103532 - || 2000 BT12 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103533 - || 2000 BS14 || 28 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 103534 - || 2000 BS16 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103535 - || 2000 BT16 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103536 - || 2000 BD17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103537 - || 2000 BO17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103538 - || 2000 BY17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103539 - || 2000 BZ17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103540 - || 2000 BT18 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103541 - || 2000 BU18 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103542 - || 2000 BV18 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103543 - || 2000 BJ20 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103544 - || 2000 BC21 || 29 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103545 - || 2000 BP22 || 25 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103546 - || 2000 BN23 || 27 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103547 - || 2000 BA24 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103548 - || 2000 BH24 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103549 - || 2000 BJ24 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103550 - || 2000 BS24 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103551 - || 2000 BJ25 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103552 - || 2000 BU26 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103553 - || 2000 BW26 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103554 - || 2000 BF27 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103555 - || 2000 BS27 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103556 - || 2000 BD28 || 31 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103557 - || 2000 BK28 || 31 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103558 - || 2000 BE29 || 25 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103559 - || 2000 BU31 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (103560) Peate || 2000 BZ31 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103561 - || 2000 BJ32 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103562 - || 2000 BL33 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103563 - || 2000 BY33 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103564 - || 2000 BR34 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103565 - || 2000 BG35 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103566 - || 2000 BL35 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103567 - || 2000 BR40 || 29 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103568 - || 2000 BZ41 || 30 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103569 - || 2000 BD45 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103570 - || 2000 BH49 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103571 - || 2000 BU49 || 16 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103572 - || 2000 BX50 || 16 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103573 - || 2000 BE51 || 30 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103574 - || 2000 CR || 3 februari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 103575 - || 2000 CS || 3 februari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 103576 - || 2000 CG1 || 4 februari 2000 || Zeno || T. Stafford
|-
| 103577 - || 2000 CL1 || 4 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103578 - || 2000 CK3 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103579 - || 2000 CZ3 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103580 - || 2000 CF4 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103581 - || 2000 CO4 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103582 - || 2000 CQ4 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103583 - || 2000 CR5 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103584 - || 2000 CW5 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103585 - || 2000 CH7 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103586 - || 2000 CR7 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103587 - || 2000 CT7 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103588 - || 2000 CU7 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103589 - || 2000 CH8 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103590 - || 2000 CL8 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103591 - || 2000 CR8 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103592 - || 2000 CB9 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103593 - || 2000 CC10 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103594 - || 2000 CC11 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103595 - || 2000 CE11 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103596 - || 2000 CK12 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103597 - || 2000 CP14 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103598 - || 2000 CR14 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103599 - || 2000 CY14 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103600 - || 2000 CM16 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten